«So Hard» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 1990 году она вышла синглом, который достиг четвёртого места в британском музыкальном чарте и стал единственным синглом с альбома «Behaviour», который попал в его верхнюю десятку.

Список композиций

7" (Parlophone) / R 6269 (UK) 

1. «So Hard» (3:56)

2. «It Must Be Obvious» (4:21)

12" (Parlophone) / 12R 6269 (UK) 

1. «So Hard» (Extended Dance Mix) (6:30)

2. «It Must Be Obvious» (4:21)

3. «So Hard» (Dub) (7:30)

12" (Parlophone) / 12RX 6269 (UK) 

1. «So Hard» (KLF vs. PSB) (5:27)

2. «It Must Be Obvious» (UFO Mix) (9:22)

CD (Parlophone) / CDR 6269 (UK) 

1. «So Hard» (3:56)

2. «It Must Be Obvious» (4:21)

3. «So Hard» (Extended Mix) (6:30)

CD (EMI) / 560 204177-2 (Germany) 

1. «So Hard» (12" Mix) (6:20)

2. «So Hard» (Radio Edit) (3:25)

3. «So Hard» (Red Zone Mix) (7:42)

4. «So Hard» (Eclipse Mix) (4:00)

CD (EMI) / E2-56195 (US) 

1. «So Hard» (Extended Dance Mix) (6:30)

2. «So Hard» (3:56)

3. «So Hard» (Dub) (7:30)

4. «It Must Be Obvious» (4:21)

5. «Paninaro» (Italian Remix) [12" Remix] (8:40)

Высшие позиции в чартах

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу